Альбедиль (, ) — польский шляхетский род немецкого происхождения и одноименный герб.

Бароны и дворяне Альбедиль (в старину назывались Альфендиль). Происходят из Италии, откуда в XIV веке переселились в Лифляндию, а из Лифляндии одна ветвь этой фамилии в XVII веке перешла в Швецию, где некоторые из Альбедилей, Генрих Оттон (1666—1738) и Христофор Генрих (1679—1750) в XVIII в. служили в генеральских чинах и были возведены Королевой Ульрикой Элеонорой 2 марта 1720 года в баронское достоинство.

Из фамилии Альбедилей: Густав-Эрнест (1655—1721) служил в России при Петре I генерал-поручиком; Эрик-Рейнгольд (1732—1804) был обер-егермейстером в герцогстве Курляндском в 1778 году; Эмиль Генрих Людвиг (1824—1897) — прусский кавалерийский генерал; Георгиевские кавалеры — Константин Карлович и Максим Карлович.

Также на русской службе были: 
 барон Пётр Романович (1764—1830) — сын Эрика-Рейнгольда; флигель-адъютант Александра I, а в конце жизни обер-гофмаршал. Его внук, родившийся у его внебрачного сына — Пётр Павлович Альбединский (1826—1883); генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного совета.
 Фёдор Константинович (1836—1914) — русский генерал и военный педагог.

Описание герба 
В лазоревом поле наискось-справа поставленный срубленный пень с тремя сучьями: 2 сверху и 1 внизу, сопровождаемый серебряными сверху звездой, снизу полумесяцем, рогами к пню обращённым.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: павлиний хвост. Намёт на щите лазоревый, подложенный серебром и золотом.

Литература 
 
 
 Балтийский гербовник
 
 J. Hennings. Zur Geschichte der freiherrlichen Familie von Albedyll in «Vierteljahresschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde» Nr. 45/1917
 
 Friherrliga ätten von Albedyl nr 182, sannolikt †
 Friherrliga ätten d'Albedyhll nr 183 †
 

Остзейское дворянство
Баронские роды России
Дворянские роды России итальянского происхождения
Гербы с изображением полумесяца
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с изображением павлиньего хвоста
Гербы с шляхетскими коронами